Teogonia – Mito o insieme di miti che ha per oggetto l'origine e la discendenza degli dei.
Teogonia – Poema mitologico di Esiodo.
Teogonia – Opera letteraria di Ferecide.
Theogonia, album della black metal band Rotting Christ.